Název Městecký potok má více vodních toků:

 Městecký potok (přítok Doubravy) – pravostranný přítok Doubravy v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod
 Městecký potok (přítok Loučné) – levostranný přítok Loučné v okresech Chrudim a Pardubice